Amulet ("amuleto" in lingua inglese e tedesca) può indicare:

Musica 
 Amulet – gruppo musicale norvegese
 Amulet – album degli Amulet del 1994
 Amulet – singolo di Natacha Atlas del 1997
 Amulet – album di Fursaxa del 2005
 Amulet – album di Zdenka Predná del 2013

Altro 
 AMULET – microprocessore
 Amulet – serie a fumetti
 Amulet – film del 2020 diretto da Romola Garai
 Amulet – comunità non incorporata del Saskatchewan, in Canada

Pagine correlate 
 The Amulet